Belo Horizonte –  miasto w Brazylii
 Belo Vale – miasto i gmina w Brazylii 
 Belo Oriente – miasto i gmina w Brazylii
 Campo Belo
 Monte Belo

Osoby o nazwisku Belo
 Carlos Filipe Ximenes Belo – biskup
Osoby o imieniu Belo
 Belo Kapolka